IYA est un sigle qui peut désigner :
 International Year of Astronomy (en français, Année mondiale de l'astronomie). 

 Mohammed Iya, le président de la fédération camerounaise de football de 20001 à 2013.

 Iya, un stratovolcan d'Indonésie situé sur l'île de Florès.

Iya est aussi un prénom.

Voir aussi 
 Ouro Iya, un village du Cameroun